Edsviken kan avse:

 Edsviken (havsvik) –  en långsträckt vik av Östersjön i södra Uppland (Stockholms län)
 Edsviken (villaområde) – ett villaområde i Sollentuna kommun
 Edsviken, Tanums kommun – en vik i Tanums kommun, Bohuslän, Västra Götalands län
 Edsvik – småort i Tanums kommun
 Edsvik, Finland – en by i Korsnäs, Finland
 Edsvikens guld – en hitlåt skriven av Mörbyligan från albumet Nordland

Se även
Edsviks konsthall
Edesviken